Flins kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Flins-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Flins-Neuve-Église, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,